Důl Františka může být:
 Důl Františka (Karviná) – zaniklý černouhelný důl v Karviné
 Důl Františka (Padochov) – zaniklý černouhelný důl v Padochově
 Důl Františka (Radonice) – zaniklý hnědouhelný důl v Radonicích
 Důl Františka (Slezská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě